Мелли — многозначный термин:

 Мелли — населённый пункт в Дзербенской волости Вецпиебалгского края Латвии.
  — город в Индии.
 Мелли — испанский футболист, настоящее имя Хуан Альварадо.

Фамилия 
 Мелли, Алессандро — итальянский футболист.
 Мелли, Николо — итальянский баскетболист.
 Мелли, Андре (1932—2020) — британская актриса.